Sulcus est un terme latin désignant un sillon. Il est utilisé dans diverses disciplines scientifiques, notamment en zoologie, en botanique et en médecine pour nommer des fentes, des sillons, etc., par exemple : 
 En astronomie, un sulcus (au pluriel sulci) est un sillon visible à la surface de certaines planètes et satellites.
 En ornithologie, la mandibule inférieure des albatros et des procellariidae présente une longue fente nommée sulcus. La couleur du sulcus est par exemple un critère de distinction entre l'albatros brun et l'albatros fuligineux (jaune chez le premier, bleu chez le second).

Anatomie 
 En anatomie, le sulcus médian désigne le sillon de la , vestige de la fusion des deux renflements latéraux (langue primaire).
 En anatomie, le sulcus limitans est une frontière qui sépare les noyaux des nerfs moteurs crâniens (médians) des noyaux sensoriels (latéraux) 
 En odontologie, le sulcus désigne le sillon situé entre le bord de la gencive et la dent (voir poche parodontale).